Visit (engl. für „Besuch“) steht für:

 Unique Visit, einen Internet-Seitenabruf

The Visit steht für:

 The Visit (Musical), Musical von John Kander, Fred Ebb und Terrence McNally (2001) 
 The Visit (2000), US-amerikanischer Film von Jordan Walker-Pearlman 
 The Visit (Dokumentarfilm), dänischer Dokumentarfilm von Michael Madsen (2015)
 The Visit (Horrorfilm), US-amerikanischer Film von M. Night Shyamalan (2015)